Dilem kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dilem, Purworejo, by, 
 Dilem, Mojokerto, by, 
 Dilem, Malang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar